Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ken Flach e Kelly Jones che hanno battuto in finale Fernon Wibier e Chris Woodruff 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 David Adams /  Libor Pimek (semifinali)
 Alex Antonitsch /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

 Ken Flach /  Kelly Jones (Campioni)
 Marius Barnard /  Jon Ireland (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1995